Anna O. је био псеудоним пацијенткиње Јозефа Бројера, који је објавио студију о њеном случају у својој књизи „Студије о хистерији“, коју је написао у сарадњи са Сигмундом Фројдом. Њено право име је било Берта Папенхајм (1859–1936). Била је аустријско-јеврејска феминисткиња и оснивач Друштва јеврејских жена (Jüdischer Frauenbund)

Бројер ју је лечио од тешког кашља, парализе екстремитета десне половине тела и поремећаја вида, слуха и говора, као и халуцинирања и губитка свести. Дијагностикована јој је хистерија. Фројд тврди да је њена болест последица туге за оцем који се тешко разболео и умро.
 
Обично се сматра да је њено лечење обележило почетак психоанализе. Бројер је запазио да је у тренуцима „одсутности“ (промене личности коју прати конфузија) мрмљала себи у браду речи и фразе. Након што ју је увео у стање хипнозе, сазнао је да су те речи „у суштини меланхоличне фантазије... које понекад карактерише песничка лепота“. Када је Ана/Берта, на Бројеров подстицај, одлучила да заврши сесије хипнозе и само разговара с Бројером, следила је слободна асоцијација. Тада је Ана/Берта говорила све што јој падне на памет. Она је назвала овај метод комуницирања „чишћењем димњака“ и то је послужило као почетак слободне асоцијације. Историјски записи су након тога показивали да се њено стање Ане О., када ју је Бројер престао лечити, није побошљало, него се постепено погоршало. На крају је пребачена у здравствену установу: „Бројер је рекао Фројду да је поремећена, надао се да ће умрети и окончати своје муке“

Касније се, током времена времена, опоравила и водила продуктиван живот. Влада Западне Немачке издала је поштанску марку у част њених доприноса на пољу друштвеног рада.

Према једном погледу, „испитивање појединости у вези са неурологијом указује на то да је Ана патила од комплексних парцијалних напада који су погоршани зависношћу од лекова“. Према том погледу, њена болест није, како је тврдио Фројд, психолошке, него неуролошке природе. Док једни верују да јој је Фројд дао погрешно дијагнозу и да је она заправо патила од епилепсије темпоралног режња и да су многи њени симптоми, укључујући и имагинарне мирисе, заједнички симптоми за неке типове епилепсије, други минуциозно побијају те тврдње.

Напомена

Референце

Литература 
 Spitzen und so weiter … Die Sammlungen Bertha Pappenheims im MAK. / Lace and so on … Bertha Pappenheim’s Collections at the MAK.. Katalog der Ausstellung im Museum für angewandte Kunst (Wien) 3. Oktober 2007–16. März 2008. Herausgegeben von Peter Noever. Schlebrügge Ed., Wien. 
 Richard A. Skues: Sigmund Freud and the History of Anna O.: Re-Opening a Closed Case.. Palgrave Macmillan, Basingstoke. 
 Britta Konz: Bertha Pappenheim (1859–1936). Ein Leben für jüdische Tradition und weibliche Emanzipation (= Geschichte und Geschlechter.. Band 47). Campus, Frankfurt am Main. 
 Marianne Brentzel: Sigmund Freuds Anna O. Das Leben der Bertha Pappenheim.. Reclam, Leipzig. 
 
 Marianne Brentzel: Anna O. – Bertha Pappenheim. Biographie.. Wallstein-Verlag, Göttingen. 
 Melinda Given Guttmann: The enigma of Anna O. A biography of Bertha Pappenheim.. Moyer Bell, Wickford (RI)/London. 
 
 Elizabeth Ann Loentz: Negotiating identity. Bertha Pappenheim (Anna O.) as German-Jewish feminist, social worker, activist, and author. Dissertation Ohio State University 1999. UMI, Ann Arbor (MI) 2000.
 Albrecht Hirschmüller: Max Eitingon über Anna O. In: Jahrbuch der Psychoanalyse, Bd. 40, (1998). стр. 9–30.
 Mikkel Borch-Jacobsen: Anna O. zum Gedächtnis. Eine hundertjährige Irreführung.. Fink. 
 Helga Heubach (ed): Sisyphus: gegen den Mädchenhandel – Galizien.. Kore, Freiburg.  (Sammelband mit Schriften Bertha Pappenheims zum Problem des Mädchenhandels).
 Helga Heubach (ed): „Das unsichtbare Isenburg“. Über das Heim des Jüdischen Frauenbundes in Neu-Isenburg, 1907 bis 1942.. Kulturamt der Stadt Neu-Isenburg, Neu-Isenburg. 
 Fritz Schweighofer: Das Privattheater der Anna O. Ein psychoanalytisches Lehrstück. Ein Emanzipationsdrama.. E. Reinhardt, München-Basel.  (Schweighofer geht davon aus, dass Bertha Pappenheim simuliert hat und belegt das unter anderem mit Analysen ihrer Handschrift).
 Helga Heubach: Das Heim des Jüdischen Frauenbundes in Neu-Isenburg 1907–1942.. Verlag Stadt Neu-Isenburg. .
 Ellen M. Jensen: Streifzüge durch das Leben von Anna O./Bertha Pappenheim. Ein Fall für die Psychiatrie – Ein Leben für die Philanthropie. ztv Verlag, Dreieich 1984.
 Albrecht Hirschmüller: Physiologie und Psychoanalyse im Leben und Werk Josef Breuers.. Jahrbuch der Psychoanalyse, Beiheft Nr. 4. Hans Huber, Bern.  (Darin enthalten als Dokument 23: Krankengeschichte Bertha Pappenheim, geschrieben von Dr. Breuer, gefunden im Sanatorium Bellevue.).
 Henri F. Ellenberger: The Story of Anna O.: A Critical review with New Data. In: Journal of the History of Behavioral Sciences, Bd. 8, (1972). стр. 267–279.
 Lucy Freeman: Die Geschichte der Anna O. Der Fall, der Sigmund Freud zur Psychoanalyse führte.. Kindler. . (Roman; Originaltitel: The story of Anna O.)
 Dora Edinger: Bertha Pappenheim, Freud’s Anna O. Congragation Solel, Highland Park (Ill.) 1968
 Dora Edinger (ed): Bertha Pappenheim. Leben und Schriften. Ner-Tamid-Verlag, Frankfurt 1963
 Ernest Jones: Sigmund Freud. Life and Work. 3 Bände, Hogarth, London 1953–1957
 Hannah Karminski: Jüdisch-religiöse Frauenkultur, in Emmy Wolff Hg.: Frauengenerationen in Bildern. Herbig, Berlin (1928). стр. 163—172

Извори о болести историје
 Josef Breuer, Sigmund Freud: Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene. Vorläufige Mittheilung. In: Neurologisches Zentralblatt, 12, (1893). стр. 4–10, 43–47. Zugleich in: Wiener medizinische Blätter, 16, (1893). стр. 33–25, 49–51.
 Josef Breuer, Sigmund Freud: Studien über Hysterie.
 Erstausgabe: Franz Deuticke, Leipzig + Wien 1895.
 Reprint: Fischer Vlg., Frankfurt. 
 Neudruck: Fischer TB 6001. 6. izdanje. Fischer, Frankfurt. 

Рођени 1859.
Умрли 1936.
Аустријски Јевреји
Феминисткиње
Људи под псеудонимом